Маран

Фамилия
 Маран, Джози (род. 1978) — американская топ-модель и актриса еврейского происхождения.
 Маран, Изабель (род. 1967) — французский модельер.
 Маран, Ико (1915—1999) — эстонский драматург и детский писатель.
 Маран, Йозеф — немецкий археолог, один из крупнейших специалистов по бронзовому веку Восточного Средиземноморья
 Маран, Рене (1887—1960) — французский писатель и поэт, лауреат Гонкуровской премии (1921) и Большой литературной премии Французской академии (1942).
 Маран, Родольфо (1897—1983) — уругвайский футболист, нападающий, многократный чемпион Южной Америки по футболу.
 Маран, Роландо (род. 1963) — итальянский футболист и футбольный тренер. 

Топоним
 Маран — коммуна во Франции, в регионе Пуату — Шаранта.

Другое
 Маран — в Испании и Португалии XIV—XV веков еврей, принявший христианство.

См. также 
 Марраны (значения)
 Крещёный еврей